KNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kelanoa (Papua Nuova Guinea)